Jumo steht für:

 Junkers Jumo, Markenbezeichnung für Flugzeugmotoren der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG

JUMO steht für:

 JUMO, deutsche Unternehmensgruppe für Mess- und Regeltechnik

Abkürzung